Уржумцев — фамилия; имеет женскую форму Уржумцева.
 Уржумцев, Михаил Васильевич (1944—1999) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации
 Уржумцев, Павел Васильевич (1925—2013) — сотрудник Издательства Московской Патриархии и Издательского Совета Русской Православной Церкви, переводчик, писатель, богослов.
 Уржумцев, Юрий Степанович (1929—2002) — советский учёный-материаловед, член-корреспондент АН СССР.